El término ántrax puede referirse a cualquiera de las siguientes enfermedades:

 El ántrax (forunculosis), una infección cutánea por estafilococos (Staphylococcus).
 El ántrax maligno (o carbunco), una enfermedad contagiosa, aguda y grave, causada por la bacteria Bacillus anthracis.
 El ántrax de piel (o faringitis gonocócica), una enfermedad causada por el gonococo Neisseria gonorrhoeae.

Además, Anthrax puede hacer referencia a:

 Anthrax (banda), una banda estadounidense de thrash metal.
 Anthrax (película de 2001), una película canadiense de 2001.
 Anthrax (insecto), un género taxonómico de moscas de la familia Bombyliidae.

Enlaces externos